Tamarilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Biscutella valentina;
 el nombre común de la planta Cistus clusii;
 el nombre común de la planta Fumana ericoides;
 el nombre común de la planta Halimium umbellatum; o
 el nombre común de la planta '''''Helianthemum nummularium.